E2 – estradiol
 E2 – jeden z europejskich długodystansowych szlaków pieszych 
 E2 – jedna z międzynarodowych dróg transeuropejskich
 E2 – dwucząsteczkowa reakcja eliminacji